Kolonialhaus bezeichnet

 Deutsches Kolonialhaus, aus einer Kolonialwarenhandlung in Berlin hervorgegangenes Kaufhaus für Produkte aus den deutschen Kolonien
 Dr. H. E. Göring Kolonialhaus in Hannover, 1939 bis 1945 betriebene nationalsozialistische Lehranstalt mit Museum und Archiv zur Vorbereitung der Kolonisierung von Afrika und Osteuropa

Siehe auch:

 Kolonialarchitektur in Nordamerika